Марина Шереметьева (ур. Афанасова; род. 7 июня 1963) — советская и молдавская шахматистка, мастер спорта СССР по шахматам (1988), гроссмейстер среди женщин (1998). Четырехкратная чемпионка Молдавской ССР и Молдавии по шахматам среди женщин (1978, 1987, 1988, 1992).

Биография 
Выпускница математического факультета Кишинёвского университета. Воспитанница тренера В. А. Чебаненко. Четыре раза побеждала на чемпионатах Молдавии по шахматам среди женщин (1978, 1987, 1988, 1992). В 1987 году в Краснодаре победила в Всесоюзном чемпионате профсоюзов по шахматам среди женщин. Два раза участвовала в финалах чемпионатов СССР по шахматам среди женщин (1988, 1989), в которых лучший результат показала в 1989 году, когда поделила 8—10-e место. В 1983 и в 1985 годах представляла команду Молдавской ССР в первенствaх СССР между командами союзных республик по шахматам. В 1991 году представляла команду Молдавской ССР на командном первенстве СССР по шахматам среди женских команд. В 1993 году была вторым призером международного турнира по шахматам среди женщин в Бухаресте. В 1995 году в Кишинёве участвовала в межзональном турнире розыгрыша чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Представляла сборную Молдавии на крупнейших командных шахматных турнирах:
 в шахматных олимпиадах участвовала пять раз (1992—1996, 2000—2002);
 в командном чемпионате Европы по шахматам участвовала в 1992 году.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Молдавии
Чемпионы Молдавии по шахматам
Выпускники Государственного университета Молдовы